Suprême NTM (de l'acrònim en francès Nique Ta Mère), grup de hip hop de França
 Missió Noves Tribus (del seu nom en anglès New Tribes Mission), organització missionera evangèlica originària dels Estats Units
 Màquina de Turing no determinista (del seu nom en anglès Non-deterministic Turing Machine), màquina de Turing que treballa com un autòmat finit no determinista
 Micobacteris no tuberculosos (del seu nom en anglès Nontuberculous Mycobacteria), grup de micobacteris que no causen tuberculosi ni lepra